Krippau bezeichnet

 Krippau (Gemeinde Landl), Ortschaft der Gemeinde Landl, Bezirk Liezen, Steiermark
 Skřipová (Krippau), Ortsteil der Gemeinde Vrbice, Okres Karlovy Vary, Tschechien